Heracleum olgae är en flockblommig växtart som beskrevs av Eduard August von Regel och Johannes Theodor Schmalhausen. Heracleum olgae ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
olgae